Fathom é um documentário estadunidense de 2021, dirigido por Drew Xanthopoulos. Ele segue dois pesquisadores de baleias jubarte que estudam sua comunicação e como ela evolui através dos oceanos e continentes. Teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca em 16 de junho de 2021 e foi lançado em 25 de junho de 2021, pela Apple TV+.

Enredo 
Dr. Michelle Fournet e Dr. Ellen Garland lideraram a pesquisa sobre as baleias jubarte no Alasca e na Polinésia Francesa, respectivamente, onde estudaram a comunicação das baleias e como ela se desenvolve através dos oceanos e continentes.

Distribuição 
Em abril de 2021, a Apple TV+ adquiriu os direitos de distribuição mundial do filme, com lançamento previsto para 25 de junho de 2021. Teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca em 16 de junho de 2021. Também foi exibido no festival de documentários da American Film Institute em 23 de junho de 2021.

Recepção da crítica 
Fathom detém uma taxa de aprovação de 50% no site agregador de críticas, Rotten Tomatoes, com base em 16 análises, e uma média ponderada de 7/10. No Metacritic, o filme tem uma classificação de 67 em 100, com base em oito críticos, indicando "críticas geralmente favoráveis".

Referências

Ligações Externas 

 
 

Documentários de 2021
Documentários dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 2021
Filmes em língua inglesa